O Grupo Desportivo de Calvão (mais conhecido pelo sigla "GDC" ou simplesmente por Calvão) é um grupo desportivo sediado em Calvão, onde o Futebol é a modalidade praticada pelos seus atletas. O clube possui atualmente 7 escalões (masculinos) a competir como federados, sendo que a equipa senior foi promovida na época 2012/2013 à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro.

História 
O Grupo Desportivo de Calvão foi formado em 1969 por Manuel Araújo Martins, que acabou por ser o seu primeiro presidente efetivo.

Presidentes do Clube 
O clube, em todos os seus anos de existência, soma hoje um total de 16 ex-presidentes, sendo que a atual é a Helena Domingues.

Lista de Ex-presidentes do GDC (por ordem cronológica) 
 Manuel Araújo Martins
 Manuel Ferreira Diniz
 Silvério Ramos
 Mário Cordeiro
 Rogério Ramos
 Claudino da Rocha Júnior
 Manuel Victor Matias
 Eugénio Lourenço Ramos
 Henrique Dinis
 Adélio Nunes
 José Marques
 Manuel Ferreira
 David Malta
 Luís Oliveira
 Paulo Margarido
Carlos Francisco
Helena Domingues (atual)

Complexo Desportivo 
O complexo desportivo do Grupo Desportivo de Calvao encontra-se localizado nas mesmas infra- estruturas que a sua sede. É composto por um campo sintético de futebol 11 que se encontra assistido por bancadas laterais, com capacidade para 800 pessoas e um outro campo de futebol 7, que se encontra revestido, também ele, de relvado sintético.